EST:

В названии часового пояса — Eastern Standard Time:
 North-American Eastern Standard Time — североамериканское восточное время, UTC−5;
 Australian Eastern Standard Time — Австралийское восточное время, UTC+10
 Brazilian Eastern Standard Time — Бразильское восточное время, UTC−2

В музыке:
 E.S.T. (Э. С. Т.) — российская рок-группа.
 Esbjörn Svensson Trio — шведский джазовый коллектив.

Космология:

Биология:
 Expressed Sequence Tag